

Часлав — село в гміні Отинь Новосольського повіту Любуського воєводства
 Часлав — село в гміні Рацеховіце Мисленицького повіту Малопольського воєводства